

Geografia
 Magny-Jobert – comune francese nel dipartimento dell'Alta Saona, regione della Borgogna-Franca Contea

Persone
 Antoine Joseph Jobert de Lamballe (1799-1867) – chirurgo francese
 Joséphine Jobert (1985) – attrice, cantante e doppiatrice francese
 Marlène Jobert (1940) – attrice e scrittrice francese
 Michel Jobert (1921-2002) – politico francese